Списки музеїв за країною
Списки:Нідерланди